Latzke ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Latzke (* 1942), österreichischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Fritz Latzke (1900–1958), deutscher Politiker
 Käthe Latzke (1899–1945), deutsche kommunistische Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus und NS-Opfer
 Reinhold Latzke (1932–2009), deutscher Politiker (SPD)
 Rudolf Latzke (1874–1953), österreichischer Schuldirektor und Literaturhistoriker